В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Tashkent Open 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Марі-Гаяне Мікаелян здобула титул, у фіналі перемігши Тетяну Пучек 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Марі-Гаяне Мікаелян (переможниця)
  Тетяна Пучек (фінал)
  Татьяна Гарбін (півфінал)
  Седа Норландер (1-ше коло)

 Еві Домінікович (1-ше коло)
 Фабіола Сулуага (1-ше коло)
 Алена Вашкова (1-ше коло)
 Мілагрос Секера (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Tashkent Open